Au moins deux navires de la Marine royale norvégienne ont porté successivement le nom de KNM<ref group= Note>Les navires de la Marine royale norvégienne reçoivent le préfixe KNM, acronyme de ''Kongelig Norsk Marine (en français : Marine royale norvégienne.</ref> Kobben''' :

 Le KNM Kobben (1909), le premier sous-marin norvégien, lancé en 1909 et ferraillé en 1933.
 Le KNM Kobben (S-318), un sous-marin de  mis en service en 1964 et transféré en 2002 à la Pologne comme source de pièces de rechange. Il fut utilisé par la suite pour la formation des équipages.

Notes et références

Notes

Références